Theodor Valentiner ist der Name folgender Personen:

* Theodor Valentiner (Geistlicher) (1854–1913), deutscher Geistlicher
 Theodor Valentiner (Pädagoge) (1878–1969), deutscher Pädagoge und Psychologe 

Siehe auch:

 Justus Theodor Valentiner (1869–1952), deutscher Verwaltungsbeamter und Kurator